D6, D-6, D.VI, D06 ou D-06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Albatros D.VI, un avion de chasse allemand ;
 ARC 7 de Agosto (D-06), un destroyer de la Marine nationale colombienne ;
 ARA Buenos Aires (D-6), un destroyer de la Marine argentine ;
 Fokker D.VI, un avion militaire néerlandais ;
 HMS D6, un sous-marin de la Royal Navy ;
 LFG Roland D.VI, un avion de chasse allemand ;
 Pfalz D.VI, un avion de chasse allemand;
  (D-6), un wagon blindé automoteur soviétique.

Format de papier 
 Format D6, le format de papier de 136 × 96 mm.

Jeux 
 D6, notation abrégée utilisée dans les jeux de rôle pour se référer au dé à six faces ;
 D6 System, le principal système de jeu basé sur l'utilisation exclusive de dés à six faces.

Médecine 
 Carcinome in situ du col de l’utérus (D06), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC D06, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Sport automobile 
 ATS D6, une Formule 1 de l’écurie allemande Auto Technisches Spezialzubehör.

Transports 
Aviation
  ;
 .

Automobile
 Delage D6, une automobile développée par le constructeur français Delage.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D6 reliant Prague à la frontière allemande ;
  Route nationale D6 reliant la frontière slovène à la frontière bosniaque.

Voir aussi 
 DVI
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres